Klub Studencki Witkacy w Słubicach (popularnie Witek) – klub studencki znajdujący się na parterze Domu Studenckiego "Forum" przy ul. Piłsudskiego 18 w Słubicach, będących stosunkowo młodym ośrodkiem akademickim pogranicza polsko-niemieckiego.

Historia klubu 

Powstał na początku lat 90., początkowo w Domu Studenckim "Amicus" przy ul. Szamarzewskiego. Następne w Domu Studenckim "Iuventa" przy ul. Piłsudskiego 14 i od 2006 w obecnym miejscu.

Prowadzony przez i dla studentów Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Collegium Polonicum w Słubicach.

Wymiary parkietu wynoszą 10 x 12 m. Na wyposażeniu Klubu są 2 stoły bilardowe, tablica do gry w darta i telewizory ciekłokrystaliczne do oglądania meczów piłkarskich. W 2007 przy KS Witkacy powstała pizzeria o tej samej nazwie.

Dzięki współpracy ze Słubickim Miejskim Ośrodkiem Kultury SMOK gości wielu wokalistów i zespoły, grające muzykę od jazzu przez reggae, techno, house, rock progresywny po heavy metal. W Klubie odbywają się imprezy w ramach festiwalu Transvocale, na który przyjezdzają tacy artyści jak Voo Voo, Ania Dąbrowska, Dorota Miśkiewicz, Maria Peszek, Justyna Steczkowska, czy Grzegorz Turnau.

Klub jest głównym organizatorem (obok Samorządu Studenckiego) imprez w ramach słubickich juwenaliów, noszących oficjalną nazwę Euronalia i zbiegających się od kilku lat w czasie ze świętami miasta, tj. Święto Odry.

Na deskach klubu powstał funkowy zespół Motherfunker & The Freshmakers, przekształcony następnie w grupę Funklinic  .

Jednocześnie klub plasuje się w grupie lokali uznawanych za najlepsze w regionie, co potwierdzają np. wyniki plebiscytu zorganizowanego w 2007 przez Gazetę Lubuską. Witkacy został uznany za drugi najlepszy lokal gastronomiczny w mieście .

Właścicielem klubu jest Witold Dembiński .

Kalendarium historii klubu 
 19-20 października 2000 - warsztaty edukacyjne Fundacji Nasza Ziemia
 14 maja 2003: Music for masses - impreza Stowarzyszenia Młodych Demokratów w Słubicach 
 16 grudnia 2006: After party na zakończenie warsztatów hip-hopowych 
 20 grudnia 2006: koncert świąteczny Chóru Akademickiego CP&EUV
 3 lutego 2007: Indicum - koncert zespołu 
 7 lutego 2007: "Wieczór Duński" - koncert duńskich zespołów Duet Red Ink i So Like Dorian 
 16 lutego 2007: "Ostatni Piątek Karnawału"
 18 lutego 2007: Nahorny Trio - koncert Włodzimierza Nahornego z zespołem 
 23 lutego 2007: Pan Maleńczuk - koncert Maćka Maleńczuka
 17 marca 2007: "Wieczór Irlandzki"
 31 marca 2007: koncert zespołu Wańka Wstańka
 12 kwietnia 2007: koncert zespołu Kombajn do Zbierania Kur po Wioskach
 14 kwietnia 2007: "TechTune": koncert Ekipy SZLOK z Kostrzyna nad Odrą 
 19 kwietnia 2007: koncert zespołu The Painters 
 25 kwietnia 2007: koncert niemieckiego zespołu La Marsze 
 27 kwietnia 2007: koncert zespołu Odkrywcy Nieodkrytych Lądów 
 28 kwietnia 2007: BBoying Forever - Otwarty Konkurs Tańca Breakdance 
 19 maja 2007: koncert zespołu 1984
 20 czerwca 2007: warsztaty plastyczne "Mój Witkacy" oraz wernisaż prac 
 11 października 2007: koncert No Square, kwartetu jazzowego ze Szwajcarii 
 25 października 2007: koncert zespołu Behavior
 1 listopada 2007: "Zaduszki Jazzowe": Jakub Badach z zespołem The Globetrotters 
 22 listopada 2007: koncert zespołu Obstawa Prezydenta
 5 grudnia 2007: koncert zespołu Bezsensu 
 17 grudnia 2007: koncert świąteczny Chóru Akademickiego CP&EUV i Chóru Kameralnego "Adoramus"
 20 grudnia 2007: występ didżejów z Frankfurtu z okazji wejścia Polski do Strefy Schengen
 13 stycznia 2008: XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; występ amerykańskiego jazzmana Macka Goldsbury 
 20 stycznia 2008: Metal evening; Hiena (Słubice), Plastic Surgery Failed (Gorzów Wlkp.) i Fate of Pyre (Frankfurt nad Odrą)
 16 lutego 2008: "Koncert bez Granicy"; Pozew (Słubice), La Marche (Frankfurt n. Odrą) i Funklinic (z obu miast)
 3 marca 2008: "Dzień Kobiet"
 15 maja 2008: koncert zespołu Patefon oraz DJ Holibut 
 26 lipca 2008: koncert "Eruptio by Volcano"

Przypisy

Bibliografia 
 Słubice Frankfurt Oder, Wyd. Carta Blanca, 2006, .
 Walter Hausdorf, Siegrid Noack, Słubice - Ulice, drogi i place a ich rozwój historyczny, we: Frankfurter Jahrbuch 2005, .

Linki zewnętrzne 
 
 
 Wernisaż w Klubie Witkacy (2007)

Collegium Polonicum w Słubicach
Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Kluby studenckie
Kultura w Słubicach